Gepetto eller Geppetto kan henvise til flere artikler:
 Geppetto er dukkemageren der skaber Pinocchio i Carlo Collodis bog fra 1880.
 Gepetto News er en fiktiv nyhedskanal på DR.